Димитриада — интервенция польских и литовских магнатов во внутренние дела Русского царства во время Смутного времени 1604—1610 годов, с целью посадить на московский престол своего ставленника-самозванца, претендующего на роль царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного. Димитриада стала одной из причин начала русско-польской войны 1609-1618 годов.

Первая Димитриада 
Была проведена в 1604 –1606 годах по инициативе польских магнатов из Пограничья. Идея вооруженной интервенции с целью посадить на царский престол своего кандидата возникла в 1603 году, когда в имении Адама Вишневецкого появился человек, выдававший себя за чудом спасшегося царевича Дмитрия, сына Ивана IV Грозного. Царевич Дмитрий умер при невыясненных обстоятельствах в 1591 году в Угличе. Возможно, он мог быть убитым по инициативе Бориса Годунова, советника старшего сводного брата Дмитрия — царя Фёдора I. После смерти Фёдора I в 1598 году власть в России захватил Годунов. Вторая версия, касающаяся смерти юного царевича, гласит, что у мальчика (страдавшего эпилепсией) во время игры шпагой (или ножом) случился припадок эпилепсии, во время которого он перерезал себе сонную артерию. Человеком, выдающим себя за чудом спасённого Дмитрия, появившегося в Польше в 1603 году, вероятно, был московский монах Григорий Отрепьев. Никто не верил в его откровения, однако магнаты считали, что его присутствие - прекрасная возможность захватить власть в, охваченной Смутой, России. Сандомирский воевода Ежи Мнишек в обмен на женитьбу Дмитрия на своей дочери Марине Мнишек согласился поддержать поход на Россию. В 1605 году Сейм единогласно проголосовал против официального участия сил Речи Посполитой в этой интервенции. Король Сигизмунд III открыто не поддерживал военные действия, но тайно разрешил создание наемной армии казаков для помощи в свержении Бориса Годунова.

Первая Димитриада началась в августе 1604 г. Придворные почтамты польских магнатов, поддержанные массами мелкого дворянства, ищущего легкой наживы, отправились в сторону Черниговщины. Их возглавляли Ежи Мнишек, Роман Рожинский, Константин Вишневецкий и Николай Струсь. 31 января 1605 года армия Дмитрия, истощённая уходом бо́льшей части поддерживавших его польских войск, потерпела поражение от царской армии в битве при Добрыничах под Севском. Однако 23 апреля умер царь Борис Годунов. Русское население, включая знать, массово перешло на сторону «Дмитрия». В сложившейся ситуации 28 мая 1605 года бояре свергли с престола нового царя Фёдора Годунова, который позже был убит.

30 июня 1605 года Лжедмитрий I торжественно вступил в Москву, а 31 июля 1605 года был коронован на царство. 17 мая 1606 года он официально женился на Марине Мнишек.

Окружив себя группой польских советников, он обрушил на себя недовольство русских бояр, которые, вдохновлённые Шуйскими, подняли восстание в мае 1606 года. 27 мая 1606 года Лжедмитрий I был убит вместе с около 500 поляками, пришедшими на его свадьбу с Мариной Мнишек. Оставшихся в живых поляков интернировали в качестве заложников в различных частях Российского государства. 29 мая Боярская дума провозгласила Василия Шуйского , коронованного 1 июня, царём. Ему пришлось столкнуться с восстаниями недовольных крестьян, положение которых начало улучшаться во время недолгого правления Лжедмитрия. Так, в Северщине вспыхнуло восстание под предводительством Ивана Болотникова.

Вторая Димитриада 
Проводилась в 1607–1608 годах с появлением Лжедмитрия II на окраинах Речи Посполитой. Он заручился поддержкой многих бывших повстанцев Зебжидовского, в том числе «Лисовчика» Александра Лисовского и Яна Петра Сапеги. В августе 1607 года он собрал в Стародубе 3000 воинов, и, встав во главе которых, вошёл на территорию Русского Царства. Войско Лжемитрия II разбило царскую армию во главе с братом царя Дмитрием Шуйским в двухдневном сражении под Болховом (10–11 мая 1608 г.) и 24 июня подошло к Москве. Они начали осаду русской столицы, и разбили лагерь в селе Тушино. Польские дипломаты 27 июля заключили с Василием Шуйским перемирие на 4 года, согласно его положениям, должны были быть освобождены польские заложники 1606 года. Но, те, кого сопровождали к польским границам, были отбиты войсками Лжедмитрия II. Среди них была Марина Мнишек, которая без особого сопротивления признала своим мужем впервые увиденного Дмитрия II. Летом 1608 года в лагерь в Тушине прибыло несколько тысяч воинов из польского подкрепления. Лжедмитрий, при поддержке запорожских и донских казаков, собрал там около 18 000 пехотинцев и 2 000 конников. В то же время с весны 1607 года в окрестностях Москвы действовала группа из 10 000 польско-литовских войск Яна Петра Сапеги, которые, по приказу Сигизмунда III, должны были следить за тем, чтобы развитие ситуации в Российском государстве не обернулось против Речи Посполитой. В октябре эти войска осадили Троице-Сергиеву лавру в Сергиевом Посаде, один из важнейших центров православия в Московском государстве. После более чем годичной осады польское войско было вынуждено её снять под ударами войск Михаила Скопина-Шуйского. Вторая Димитриада провалилась так же, как и первая.

Хронология Димитриады 

 I Димитриада (1604-1606)
 Битва под Новгородом-Северским (1604 г.)
 Битва при Добрыничах (1605 г.)
 Восстание Болотникова(1606 г.)
 Осада Москвы (1606 г.)
 II Димитриада (1607-1608 гг.)
 Козельское сражение (1607 г.)
 Болховское сражение (1608 г.)
 Бои на Ходынке (1608 г.)
 Зарайская битва (1608 г.)
 Битва у Медвежьего брода (1608 г.)
 Битва под Рахманцевом (1608 г.)
 Битва под Калязином (1609 г.)

Галерея

Примечания

Ссылки 

 Анджей Андрусевич, История Димитриад 1602–1614 гг
 Визнер Х., Король и Царь. Речь Посполитая и Москва в XVI-XVII вв
 Марек Кубала и Томаш Шёнжор, Москва в руках поляков. Воспоминания командиров и офицеров Московского гарнизона

История России
История Польши
Речь Посполитая
Смутное время
Интервенции